A 39.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 7 de maio a 12 de maio de 1985 com um percurso de 760,3 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Monthey, e final em Genebra.

O vencedor foi o suíço Jorg Muller, cobrindo a prova a uma velocidade média de 33,8 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1985
1985 na Suíça
1985 no ciclismo